Medal of Honor steht für:

 Medal of Honor,  militärische Auszeichnung der amerikanischen Regierung
 Medal of Honor (Spieleserie), Computerspielreihe von Electronic Arts
 Medal of Honor (1999), Ego-Shooter und erster Teil der Serie
 Medal of Honor (2010), Ego-Shooter und weiterer Titel der Serie

Siehe auch:
 Victoria Medal of Honour